Vile (engl. für „Abscheulich“) steht für:

 Vile (Band), eine US-amerikanische Death-Metal-Band
 Vile (Album), ein Studioalbum der amerikanischen Death-Metal-Band Cannibal Corpse
 Vile (Portugal), eine Gemeinde im nordportugiesischen Kreis Caminha

Personen:
 Kurt Vile (* 1980), ein US-amerikanischer Gitarrist, Sänger und Songwriter

Siehe auch
 Viile
 Ville